

Patronyme 

 Achille de Harlay (1536-1616), magistrat français ;
 Achille de Harlay de Sancy (1581-1646), baron de Sancy, évêque français ; 
 François II de Harlay (1585-1653), prélat français ;
 François Harlay de Champvallon, dit aussi François III de Harlay (1625-1695), prélat français ;
 Jacques de Harlay (?-1630) amant de la reine Marguerite ;
 Jeanne de Harlay, baronne de Montglat (1580-1643) ;
 Nicolas de Harlay de Sancy (1546-1629), homme politique et diplomate français ;
 Robert de Harlay, sieur de Sancy (1517-1560), conseiller du parlement de Paris ;
 Robert de Harlay, baron de Monglat (1550-1607), premier maître d'hôtel du roi Henri IV ;
 Victor-André Harlay (1872-1922), pharmacien et mycologue français.

Toponyme 

 Rue de Harlay, voie du  arrondissement de Paris.